Lucey ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Lucey (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Lucey (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Lucey (Savoie) im Département Savoie

Lucey ist der Familienname von
 Patrick J. Lucey (1918–2014), US-amerikanischer Politiker (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lucet
 Lucy (Begriffsklärung)